

Helyek

Amerikai Egyesült Államok 
 Stafford (Connecticut)
 Stafford (Humboldt megye, Kalifornia)
 Stafford (Sutter megye, Kalifornia)
 Stafford (Kansas)
 Stafford (Nebraska)
 Stafford (New Jersey)
 Stafford (New York)
 Stafford (Ohio)
 Stafford (Oregon)
 Stafford (Texas)
 Stafford (Virginia)

 Stafford megye (Virginia)

Ausztrália 
 Stafford (Queensland)
 Stafford (választási körzet, Queensland)

Dél-Afrika 
 Stafford (Dél-Afrika)

Egyesült Királyság 
 Stafford (Staffordshire)
 Stafford (választási körzet, Egyesült Királyság)
 West Stafford